Тан Гоця́н (, род.4 мая 1952) — китайский киноактёр, лауреат кинопремий.

Биография 
Родился в 1952 году в Циндао провинции Шаньдун; его предки были родом из Яньтая. После окончания школы в 1970 году (времена культурной революции) вошёл в состав Циндаоской драматической группы. С 1975 года стал работать в кинокомпании «1 августа». В 1996 году впервые сыграл роль Мао Цзэдуна (в фильме «Великий поход»), и с тех пор это стало одним из главных его амплуа.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой орёл» (Китай)
Режиссёры Китая